Hegner ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Hegner (1881–1963), Schweizer Geigerin, Komponistin und Musikpädagogin
 Carl August Hegner (1880–1964), Schweizer Augenarzt und Gründer des Schweizerischen Hilfskomitees für die hungernden Völker
 Hans Hegner (1959–2017), deutscher Sänger und Musiker („Fundevogel“)
 H. S. Hegner, Pseudonym von Harry Schulze, alias Harry Wilde (1899–1978), deutscher Journalist und Schriftsteller

 Johannes Hegner (1924–1979), deutscher Maler, Grafiker und Restaurator
 Margret Thomann-Hegner (1911–2005), deutsche Malerin und Graphikerin
 Otto Hegner (1876–1907), Schweizer Komponist und Pädagoge
 Salomon Hegner (1789–1869), Schweizer Ingenieur, Oberst und Kommandant der Genietruppen sowie Mitglied des Grossen Rats von Zürich
 Ulrich Hegner (1759–1840), Schweizer Schriftsteller

Hegner steht für:
 Hegner (Unternehmen), ein Unternehmen das Holzbearbeitungswerkzeuge entwickelt und produziert

Siehe auch:
 Hegener